María Josefa de Wittelsbach y Habsburgo (Múnich, 30 de marzo de 1739-Viena, 28 de mayo de 1767) fue una princesa alemana que sería la segunda esposa y consorte del emperador José II del Sacro Imperio Romano Germánico.

Biografía 
Era la hija menor del elector Carlos Alberto de Baviera, futuro emperador Carlos VII, y de su esposa, la archiduquesa María Amalia de Austria, una de las hijas del emperador José I.

Matrimonio 

El 23 de enero de 1765 se casó en Viena con su primo segundo, el emperador José II, hijo de la emperatriz María Teresa I de Austria. Las celebraciones subsiguientes incluyeron el estreno mundial de la ópera Telémaco de Christoph Willibald Gluck, en el Burgtheater. 

María Josefa tenía entonces 25 años y fue ascendida a emperatriz en el año de su matrimonio, cuando su marido se convirtió en el nuevo emperador de José II y corregente de su madre tras la muerte de su padre, Francisco I.

El matrimonio de José II con María Josefa, que era dos años mayor que él, no fue feliz. El emperador describió a su esposa como una "figura pequeña y gorda" con "dientes feos". Sin embargo, admitió que María Josefa era una "mujer no provocada" que la amara, y a quien valoraba por sus buenas cualidades y que sufría por no poder amar a su segunda esposa. Probablemente los dos nunca consumaron el matrimonio. José evitó el dormitorio compartido e incluso hizo que el balcón compartido en el Palacio de Schönbrunn se dividiera para no tener que ver a su esposa.

Viruela y muerte 
Una epidemia de viruela comenzó a asolar la ciudad de Viena en mayo de 1767 y la nueva emperatriz contrajo el terrible mal tras solo dos años de matrimonio, como antes había ocurrido con su predecesora, la princesa Isabel de Borbón-Parma; su esposo no se dignó hacerle ninguna visita mientras duró su agonía, y fue su tía segunda y suegra, María Teresa, quien veló en su cabecera. Con esta cercanía, María Teresa y su hija, la archiduquesa María Isabel de Austria, también contrajeron la enfermedad, pero lograron superarla y sólo conservaron las marcas en el rrostro.

La primera reacción de José al recibir la noticia de la muerte de su esposa, le había contado a algunos de sus íntimos algunos comentarios que implican pesar por la frialdad que le había mostrado. Además, se animó a decirle a su cuñada, la electora María Antonia, que su esposa había sido "por tantas razones dignas de respeto". 

Tan pronto como la joven emperatriz murió a la edad de 28 años, su cuerpo fue cosido debido a lo horrible de su estado y expuesto en un catafalco, después de lo cual se la enterró en la Cripta Imperial en Viena.

Sucesión bávara 

Diez años después de que muriera Josefa, en 1777, falleció sin hijos su hermano, el elector Maximiliano III José de Baviera, y al poco tiempo José II reclamó para Austria, como cuñado del difunto duque, la Baja Baviera y parte del Alto Palatinado, lo cual le fue concedido por el príncipe elector Carlos Teodoro, motivo este que llevó a los príncipes perjudicados por la adjudicación a iniciar la guerra de sucesión bávara, que acabó con el Tratado de Teschen, según el cual Austria se comprometía a devolver casi íntegro el territorio ocupado.

Ancestros

Bibliografía 

 Gies Mc Guigan, Dorothy. Los Habsburgo. Ed. Grijalbo, 1984, Barcelona.
 Tschuppik, Karl. María Teresa de Austria. Ed. Juventud, 1943, Barcelona.

Casa de Habsburgo
Emperatrices consortes del Sacro Imperio del siglo XVIII
Reinas consortes de Hungría del siglo XVIII
Reinas consortes de Bohemia
Reinas consortes de la casa de Wittelsbach
Duquesas consortes de Baviera
Duques de Teschen
Enfermos por viruela
Fallecidos por viruela
Nacidos en Múnich
Fallecidos en Viena
Mujeres de Bohemia del siglo XVIII